Натуральне число 1631
 1631 рік до нашої ери
 1631 рік нашої ери